Mélisey puede referirse a:

 Mélisey, comuna francesa de Alto Saona.
 Mélisey, comuna francesa de Yonne.